Râul Călimănel se poate referi la:

 Râul Călimănel - afluent al râului Mureș
 Râul Călimănel - afluent al râului Șaru

 Râul Călimănelul cel Limpede
 Râul Călimănelul cel Tulbure

Vezi și 
 Călimănel, sat în județul Harghita

 Călimănești (dezambiguizare)

 Râul Căliman
 Râul Călimănuțul
 Râul Valea Călimachi

Toponime românești